Ewe (volk), een etnische groep in Ghana, Benin en Togo
 Ewe (taal), de taal van dit volk
 Isle of Ewe, een Schots eiland van de Binnen-Hebriden